Pražská brána označuje bránu, skrze kterou historicky vedla cesta na Prahu. Konkrétně může jít o:

 Pražská brána (Beroun), součást památky Městské opevnění (Beroun)
 Pražská brána (České Budějovice) v Českých Budějovicích
 Pražská brána (Hradec Králové), zaniklá brána v Hradci Králové
 Pražská brána (Kouřim), součást národní kulturní památky Městské opevnění (Kouřim)
 Pražská brána (Mělník) v Mělníku
 Pražská brána v Pardubicích, známá od 16. století jako Zelená brána
 Pražská brána (Rakovník) v Rakovníku
 Pražská brána (Slaný) ve Slaném
 Pražská brána (Vysoké Mýto) ve Vysokém Mýtě
 Pražská brána (Znojmo) ve Znojmě